Kutirnahhunte – imię czterech władców Elamu.
 Kutirnahhunte I (ok. 1730—1700 p.n.e.)
 Kutirnahhunte II (ok. 1505 p.n.e.)
 Kutirnahhunte III (1155—1150 p.n.e.)
 Kutirnahhunte IV (693—692 p.n.e.)